Регистър може да се отнася за:

 регистър – официален списък на нещо (напр. Търговски регистър)
 Регистър (компютър) – елемент от компютърната памет
 Регистър (глас)
 Регистър (музика)

Вижте също 
 Регистров тон – единица за обем на плавателни съдове